Клетка — рисунок или орнамент, состоящий из повторяющихся полос, пересекающихся под прямым углом. 

В текстильной промышленности одним из преимуществ этого орнамента является то, что ткани в клетку можно ткать из заранее окрашенных нитей. Клетка традиционно ассоциируется с кельтскими странами, особенно Шотландией, где окрашенная ткань из шерсти была, в одно время, основной тканью. Шотландская ткань в клетку называется тартан.

Рисунок в клетку также используется при составлении узоров из керамических плиток и в школьных тетрадях.

Орнамент
Геометрический орнамент